Perti est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Giacomo Antonio Perti (1661-1756), compositeur italien
 (1648-1714), sculpteur baroque italien

Toponyme

Perti, frazione de Finale Ligure

Voir aussi
 (PERTI), parti politique indonésien

Homonymie de patronyme
Patronyme italien